Sant'Agata puede referirse a:
 Sant'Agata Bolognese, municipio de la provincia de Bolonia (Emilia-Romaña, Italia).
 Sant'Agata de' Goti, municipio de la provincia de Benevento, en la Campania, (Italia).
 Sant'Agata del Bianco, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
 Sant'Agata di Esaro, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia).
 Sant'Agata di Militello, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia.
 Sant'Agata di Puglia, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.
 Sant'Agata Feltria, municipio de la provincia de Rímini, en Emilia-Romaña, (Italia).
 Sant'Agata Fossili, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.
 Sant'Agata li Battiati, localidad italiana de la provincia de Catania , región de Sicilia.
 Sant'Agata sul Santerno, municipio de la Provincia de Rávena, en Emilia-Romaña, (Italia).